

Biografia
Era la primogenita di William Ponsonby, II conte di Bessborough, e di sua moglie, Lady Caroline Cavendish, figlia di William Cavendish, III duca di Devonshire.

Matrimonio
Sposò, il 4 maggio 1763 a Londra, Aubrey Beauclerk, V duca di St. Albans. Ebbero sette figli:

 Aubrey Beauclerk, VI duca di St. Albans (21 agosto 1765-12 agosto 1815);
 William Beauclerk, VIII duca di St. Albans (18 dicembre 1766-17 luglio 1825);
 Lady Catherine Beauclerk (1768-1803), sposò il reverendo James Burgess, non ebbero figli;
 Lord Amelius Beauclerk (23 maggio 1771-10 dicembre 1846);
 Lord Frederick Beauclerk (8 maggio 1773-22 aprile 1850), sposò Charlotte Dillon, ebbero quattro figli;
 Lady Caroline Beauclerk (1775-23 novembre 1838), sposò Charles Dundas, ebbero quattro figli;
 Lady Georgiana Beauclerk (1776-17 ottobre 1791).

Morte
Morì il 4 settembre 1789, all'età di 46 anni.

Altri progetti 

Conti di Bessborough